Das Challenger Banque Nationale 2016 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. März 2016 in Drummondville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 46 kB)

2016
ATP Challenger Tour 2016